Iwan Tolstoi ist der Name folgender Personen:

* Iwan Iwanowitsch Tolstoi (1858–1916), russischer Staatsmann, Numismatiker und Archäologe
 Iwan Matwejewitsch Tolstoi (1806–1867), russischer Diplomat und Politiker